ZTR:
 ZTR — гандбольный клуб из Запорожья
 ZTR — английская аббревиатура предприятия Запорожтрансформатор
 ZTR — IATA-код международного аэропорта «Житомир»

См. также